Съкращението СД може да означава:
 СД – събирателно дружество (вид търговско дружество) в търговското право по Търговския закон
 СД – служба за сигурност на НСДАП, по-късно на райхсфюрера на СС в Нацистка Германия
 СД – 6-то управление (6-ти департамент) в РСХА на Нацистка Германия за външно разузнаване